Trichopetalum kan syfta på:

 Trichopetalum (djur) – ett släkte av mångfotingar
 Trichopetalum (växter) – ett släkte av växter